Hermas – postać wymieniona w Liście do Rzymian, zaliczany do grona Siedemdziesięciu dwóch apostołów
 Hermas – pisarz wczesnochrześcijański z II wieku, autor Pasterza
 Hermas – rodzaj roślin z rodziny selerowatych